Arabska Partia Demokratyczna (Izrael)
 Arabska Partia Demokratyczna (Liban)